La falena, film diretto da Carmine Gallone (1916)
 La falena (Nocní motýl), film diretto da Frantisek Cáp (1941)
 La falena (The Moth), episodio della prima stagione di Lost
 La falena, opera del 1897 di Antonio Smareglia